Ла Барања има више значења:

 Ла Барања (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Барања (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику